Brugada peut faire référence à : 
 Antonio de Brugada (1804-1863), peintre espagnol.
 Clara Brugada  (née en 1963), femme politique mexicaine.
 Syndrome de Brugada, une maladie génétique rare.

Homonymie de patronyme